Станда́ртная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Стандартная улица — улица в Москве.
 Стандартная улица — улица в Самаре.

Украина 
 Стандартная улица — улица в Донецке.